Centre Urbis, salle d'exposition située à Manchester en Angleterre ;
 Forma Urbis, carte de la Rome antique en marbre ;
 UrbIS, ensemble de bases de données cartographiques et alphanumériques spécifiques à la Région de Bruxelles-Capitale en Belgique ;
 Urbis, le réseau de transport collectif de la MRC Les Moulins au Québec.